Ка́ннингем () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Каннингем, Александр (1814—1893) — британский археолог, востоковед, индолог.
 Каннингем, Александр (1654—1737) — шотландский историк и дипломат.
 
 Каннингем, Билли (род. 1943) — американский баскетболист.
 Каннингем, Вашти (род. 1998) — американская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжке в высоту.
 
 Каннингем, Грег (род. 1991) — ирландский футболист.
 Каннингем, Данте (род. 1987) — американский баскетболист.
 Каннингем, Джаред (род. 1991) — американский баскетболист.
  (род. 1952) — американский дипломат.
 Каннингем, Джефф (род. 1976) — американский футболист ямайского происхождения, нападающий.
 
 Каннингэм, Дэвид (род. 1971) — американский кинорежиссёр.
 Каннингем, Дэвид (хоккеист) (1928—2020) — австралийский хоккеист.
 Каннингем, Зак (род. 1994) — игрок в американский футбол.
 Каннингем, Имоджен (1883—1976) — американский фотограф.
 
 Каннингем, Колин (род. 1966) — американский актёр.
 Каннингем, Лиам (род. 1961) — ирландский актёр.
 Каннингем, Лори (1956—1989) — английский футболист.
 Каннингем, Майкл (род. 1952) — современный американский писатель.
 Каннингем, Мерс (1919—2009) — американский танцовщик и хореограф.
 Каннингем, Ник (род. 1985) — американский бобслеист, пилот.
 Каннингем, Питер (1816—1869) — английский писатель.
 Каннингем, Ричард (1793—1835) — шотландский ботаник.
 Каннингем, Розали (род. 1990) — британская певица, автор-исполнитель.
 Каннингем, Сесил (1890—1957) — американская актриса.
 Каннингем, Софи (род. 1996) — американская баскетболистка.
 Каннингем, Стив (род. 1976) — американский боксёр-профессионал.
 Каннингем, Уильям (1849—1919) — английский историк, профессор экономики.
 Каннингем, Уолтер (1932—2023) — американский астронавт.
 Каннингем, Уорд (род. 1949) — американский программист, изобретатель технологии wiki.
 Каннингем, Шон Секстон (род. 1941) — американский режиссёр, сценарист и продюсер.
 Каннингем, Элейн (род. 1957) — американская писательница в жанре фэнтези и научной фантастики.
 Каннингем, Эндрю Браун (1883—1963) — британский военно-морской деятель времён Второй мировой войны.

Топоним 
 Каннингем — историческая область на юго-западе Шотландии.

Примечания